Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 90 ou 090 dans le monde.

 Route fédérale 90 en Allemagne
 BR-090 au Brésil
 Route 90 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 U.S. Route 90 aux États-Unis
 Interstate 90 aux États-Unis
 Route européenne 90
  dans certains pays